Никола Лекић се може односити на:

 Никола Лекић (1909—1941), револуционар и учесник Народноослободилачке борбе.
 Никола Лекић (1919—1994), пилот и генерал-пуковник ЈНА.
 Никола Лекић (1925—2000), новинар, уредник Политикиног Забавника  и сценариста стрипа „Дикан“ .